Sirácky ist der Familienname folgender Personen:

Andrej Sirácky (1900–1988), slowakischer Philosoph und Soziologe 
Ján Sirácky (1925–1998), slowakischer Philosoph und Historiker